Budweiser steht für:

 Budweiser Budvar, Biermarke der Brauerei Budějovický Budvar, Tschechien (seit 1895)
 Budweiser (Anheuser-Busch), Biermarke des Braukonzerns Anheuser-Busch Companies, Vereinigte Staaten (seit etwa 1870)
 Budweiser Bürgerbräu, Brauerei und Biermarke in Budweis, Tschechien (seit 1795)

Budweiser ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Budweiser, deutsche Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Budweiser-Streit um die Namensrechte zwischen mehreren Brauereien
 Budweiser 200 Autorennen der NASCAR-Serie
 Budweiser 500 Autorennen der NASCAR-Serie
 Budweis